El término Pablo González puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Pablo González, político frenteamplista uruguayo.
 a Pablo González (1955-), violinista y director de orquesta venezolano;
 a Pablo González (1975-), director de orquesta español;
 a Pablo González (1982-), tenista colombiano;
 a Pablo González Casanova (1889-1936), filólogo, lingüista y periodista mexicano, nacido en Mérida (Yucatán);
 a Pablo González Casanova (1922-), sociólogo y crítico mexicano, exrector de la UNAM;
 a Pablo González Couñago (1979-), futbolista español;
 a Pablo González Cuesta (1968-), escritor español;
 a Pablo González Garza (1879-1950), general mexicano;
 a Pablo González Mariñas (1947-), político español, activo en el ámbito gallego;
 a Pablo González Reyes (1986-), futbolista chileno;
 a Pablo González Saldaña (19??-1994), futbolista mexicano;
 a Pablo González, empresario mexicano, director general de Kimberly Clark de México;
 a Pablo González Yagüe (1982-), periodista español;
 a Pablo Gerardo González (1968-), político argentino.